Orsenigo bezeichnet:

 Orsenigo (Lombardei), ein Ort in der Provinz Como in der Lombardei
 Cesare Orsenigo (1873–1946), Apostolischer Nuntius in Deutschland